Pibarot est un nom de famille  français.

Personnalités

Catherine Pibarot (1967-2010) joueuse française de handball ;
 Philippe Pibarot (1964-), grimpeur, cardiologue et chercheur français naturalisé canadien ;
Pierre Pibarot (1916-1981), entraîneur français de football.